Niemcy:
 Neef – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Ernst Neef – niemiecki geograf
 Fritz Neef – niemiecki polityk
 Gerry Neef – niemiecki piłkarz